Церкви, названные в честь католического святого Викентия де Поля (Винсента де Поля):
 Церковь Святого Викентия де Поля в Париже, Франция
 Церковь Святого Викентия де Поля в Харькове, Украина
 Церковь Святого Викентия де Поля (Сан-Винченцо-де-Паоли) в Болонье, Италия